Cura puede designar:
 Cura o curado, proceso de conservación y sazonado de alimentos, especialmente de carne y pescado, mediante la adición de una combinación de sal, azúcar, nitratos o nitritos.
 Cura, un nombre común con el que se designa a un sacerdote de la Iglesia católica.
 Cura (género), género de platelmintos tricládidos perteneciente a la familia Dugesiidae.
 Bonete de cura (Euonymus europaeus), arbusto de hojas caducas de la familia de las celastráceas.
 Cura annonae, órgano del Imperio Romano que servía principalmente para el reparto y comercio del trigo.
 Cura de agua o tormento del agua; modalidad de tortura.
 Cura (software) pre impresión 3D.

A las personas:

 El cura de Riogordo, José Antonio Muñoz Sánchez; religioso y guerrillero español, activo durante la Guerra de la Independencia Española.
 Manuel Pérez Martínez (El Cura Pérez), (1943-1998); sacerdote y guerrillero español.
 Domingo Cura (1929-2004), músico argentino.
 José Cura (n. 1962), director, compositor y cantante de ópera (tenor) argentino.
 Al Cura Santa Cruz, Manuel Ignacio Santa Cruz Loidi (1842-1926); sacerdote y guerrillero vasco.
 Al Cura Valera, Salvador Valera Parra (1816-1889); sacerdote católico

Además, es el nombre de varios lugares:

 Cortijos del Cura, localidad del municipio de Galera, provincia de Granada (España).
 Cura Carpignano, localidad y municipio de la provincia de Pavía, región de Lombardía (Italia).
 Cura Malal, localidad del partido de Coronel Suárez, provincia de Buenos Aires (Argentina).
 Cura Mallín, zona o paraje del norte de la provincia del Neuquén (Argentina).
 Huerto del Cura, jardín botánico en la ciudad de Elche, provincia de Alicante (España).
 Santuario de Cura, monasterio religioso en la cima del puig de Randa, localidad de Algaida, isla de Mallorca (España).
 Villa de Cura, ciudad capital del municipio de Zamora (Venezuela).